Гвелесиани () — грузинская фамилия. Известные носители:

  (1889—1926) — грузинский публицист и общественный деятель.
 Гвелесиани, Николай Германович (1887 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гвелесиани, Роман Николаевич (1859—1884), грузинский живописец и график.
 Гвелесиани, Саба (род. 1996) — грузинский баскетболист.